CVG, sigle composé des trois lettres C, V et G, peut faire référence à :
 , une entreprise d'État du Venezuela ;
 Computer and Video Games, un magazine et un site internet britannique.

CVG est un code qui peut faire référence à :
  Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, l'aéroport desservant la région de Cincinnati (Ohio), aux États-Unis, selon le code AITA ; CVG est tiré du nom de la ville la plus proche lors de la création de l'aéroport : Covington (Kentucky).

Code